Соревнования по биатлону среди женщин в гонке преследования на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 19:10 по местному времени (UTC+9). В соревновании примут участие 60 сильнейших спортсменок, отобранных по результатам спринта. Действующей олимпийской чемпионкой в преследовании являлась белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)